Диклићи може да се односи на:

 Диклићи (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Диклићи (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ
 Диклићи (Вишњан), насељено мјесто у општини Вишњан, Хрватска